Bystřička () bzw. Bystrička (, jeweils Diminutiv, von ur *-bistr ‚klar, hell, eilig‘, vgl. Bystritza) steht für:
 Bystřička, eine Gemeinde im Okres Vsetín, Tschechien
 Bystrička, eine Gemeinde im Okres Martin, Slowakei

Gewässer:
 Bystřička, Zufluss zur Kamenice, Tschechien, siehe Bystřička (Kamenice)
 Bystřička, Zufluss zur Moštěnka, Tschechien, siehe Bystřička (Moštěnka)
 Bystřička, Zufluss zur Vsetínská Bečva, Tschechien, siehe Bystřička (Vsetínská Bečva)
 Bystřička, Oberlauf der Nivnička, Tschechien, siehe Nivnička
 Talsperre Bystřička, Tschechien

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)